The Sea ist der englische Titel
 des Romans Die See von John Banville
 des polnischen Films Morze